Personen
 Andreas Heyvaert (1584-1639), Vlaamse bestuurder
 Theodore Heyvaert (1834-1907), Belgische politicus
 Marie-Thérèse Heyvaert (1912-2003), Belgische kunstschilder
 René Heyvaert (1929-1984), Belgische architect en kunstenaar
 Ernest Heyvaert (1932-2007), Belgisch wielrenner
 Pierre Heyvaert (1934-1974), Belgische beeldend kunstenaar
 Laurent Heyvaert (1984), Belgische politicus
 Robrecht Heyvaert, Belgische cinematograaf
 Pol Heyvaert, Belgische theaterregisseur